Михаил Дорохов:
 Дорохов, Михаил Акимович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дорохов, Михаил Моисеевич (1903—1976) — советский инженер-механик, производственник, работавший в области сварки, строительной механики.